Gansdorf ist der Name folgender Orte:

 Gansdorf (Gemeinde Feistritz), Katastralgemeinde von Feistritz im Rosental im Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Gánovce, Gemeinde im Eperieser Landschaftsverband, Slowakei, deutsch Gansdorf

Siehe auch:
 Gänsdorf